Smemorato di Collegno  – caso giudiziario italiano iniziato nel 1926
Lo smemorato di Collegno  – film del 1962 di Sergio Corbucci con Totò ispirato al caso giudiziario
Lo smemorato di Collegno  – miniserie tv del 2009 trasmessa da Rai Uno ispirato al caso giudiziario